Казендорф () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Кульмбах. Подчиняется управлению Казендорф.  Население составляет 2514 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 39,01 км². Официальный код  —  09 4 77 124.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии